Vitagliano steht für

 Vitagliano (Familie), eine italienische Patrizierfamilie
 (5368) Vitagliano, ein Asteroid

Vitagliano ist der Familienname folgender Personen:

 Gioacchino Vitagliano (1669–1739), italienischer Bildhauer und Dekorateur des Barock